Det här är en lista över nämnvärda stjärnor i stjärnbilden Akterskeppet (Puppis), sorterade efter minskande skenbar magnitud. När Bayerbenämningarna (stjärnnamn med grekiska bokstäver) gavs ansågs Akterskeppet fortfarande vara en del av Argo Navis. När denna delades upp behölls de gamla beteckningarna vilket till exempel innebär att Argo Navis alfastjärna gick till Kölen och därför finns det ingen Alpha Puppis.

Se även
Listor över stjärnor efter stjärnbild

Referenser

Stjärnbilden Akterskeppet
Akterskeppet